Jesse N. Smith House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jesse N. Smith House (Snowflake, Arizona), NRHP-ID 71000114
 Jesse N. Smith House (Parowan, Utah), NRHP-ID 75001807